Der Montferland Run ist ein 15-Kilometer-Straßenlauf in ’s-Heerenberg in der niederländischen Gemeinde Montferland, der seit 1996 jährlich am ersten Sonntag im Dezember ausgetragen wird. 2010 wurde die Veranstaltung wegen widriger Wetterbedingungen abgesagt.

Die Strecke des Hauptlaufs mit Start und Ziel in der Altstadt von ’s-Heerenberg ist ein anspruchsvoller Rundkurs durch die nahegelegenen Wälder. Sie verläuft über Straßen und befestigte Wege vorbei an den Dorfschaften Stokkum, Beek und Zeddam. Im Rahmen der Veranstaltung finden auch ein Jedermannlauf über 7,5 Kilometer und ein Schülerlauf über einen Kilometer statt.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 42:13 min, Geoffery Koech (KEN) 2019
 Frauen: 47:29 min, Tsigie Gebreselama (ETH), 2019

Siegerliste 
Quelle: Website des Veranstalters

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Laufveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Gelderland
Montferland
Gegründet 1996